Кирси Клемонс (; род. 17 декабря 1993, Лос-Анджелес) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли в фильме «Наркотик» (2015).

Биография 
Клемонс родилась в Лос-Анджелесе. Училась в средней школе в Редондо-Бич. Дебютировала на телевидении в 2010 году, сыграв в двух эпизодах телесериала «Танцевальная лихорадка!». С 2014 года снимается в сериале «Очевидное», за роль в котором была номинирована на премию «Молодой актёр» в категории «Best Performance in a TV Series — Recurring Young Actress 17-21». В 2015 году снялась во втором сезоне сериала «За пределами», а также сериале «Приятный на вид».

Снималась в клипах Трея Сонгза «Smart Phones» (2014), DJ Snake «Middle» и Леди Гаги «Til it Happens to You» (2015).

Получила премию «Black Reel Awards 2016» в категории «Лучший женский прорыв года» за роль в фильме «Наркотик».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США